Typologi kan avse:

 Typologi (arkeologi) – resultatet av klassifikation och seriation av föremål
 Typologi (teologi) – läran om överensstämmelser mellan Gamla och Nya Testamentet
 Lingvistisk typologi – ett område inom lingvistiken som grupperar enskilda språk utefter deras uppbyggnad

Se även 
 Personlighetstyp